Het collectief geheugen (radioprogramma), een Vlaams radioprogramma uit 1999
 Het collectief geheugen (Nederlands televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma uit 2015
 Het collectief geheugen (Vlaams televisieprogramma), de Vlaamse variant van bovengenoemde televisieprogramma